Psalenoba nunciaeformes är en spindeldjursart som beskrevs av Roewer 1931. Psalenoba nunciaeformes ingår i släktet Psalenoba och familjen Triaenonychidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Lockespindlar
nunciaeformes